U 932 steht für:

 Runenstein U 932, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U 93.2, der amerikanische UKW-Radiosender 92.3 News FM Radyo5 der Nation Broadcasting Corporation.
 U 932 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, am 22. September 1943 bei der Neptun Werft AG in Rostock beauftragt, aber nicht fertiggestellt. 

U932